

Cinema 
 The Daredevil – film del 1918 diretto da Francis J. Grandon
 L'infernale (The Daredevil) – film del 1920 diretto da Tom Mix
 Daredevil - Il corriere della morte (The Daredevil) – film del 1973 diretto da Robert W. Stringer

Pagine correlate 
 Daredevil